Nakina Air Service Ltd., действующая как Nakina Air Service — небольшная чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Гринстоун, провинция Онтарио, Канада.

Флот 
По состоянию на декабрь 2009 года воздушный флот авиакомпании Nakina Air Service составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 

Авиакомпании Канады